Socetu:
 Socetu, o localitate în județul Teleorman, Muntenia, România
 Suseni-Socetu, un sat în partea de sud-est a județului Dâmbovița, în Câmpia Vlăsiei

Vezi și 
 Socet (dezambiguizare)

Toponime românești